

Geografia 
 Takai – città nigeriana nello Stato di Kano

Persone 
 Fernanda Takai – cantante brasiliana
 Mark Takai – politico statunitense

Altro 
 Masato Takai – uno dei personaggi di Dream Team